Куявія — ранньофеодальне державне утворення східних слов'ян у 8-9 ст.
 Куявія (польська) — історична область сучасної Польщі.
 Куявія — футбольний клуб з Іновроцлава, Польща.